Hemitoma australis är en snäckart som först beskrevs av Jean René Constant Quoy och Joseph Paul Gaimard 1832.  Hemitoma australis ingår i släktet Hemitoma och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
australis